Tyche (geslacht), geslacht van krabben
 Tyche (mythologie), Griekse geluksgodin
 Tyche (planeet), hypothetische transneptunische planeet

 Sociëteit "Tyche", Delftse sociëteit